Флаг муниципального образования Аски́зский район Республики Хакасия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 марта 2008 года и 25 июня 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением в середине фигур из герба района, выполненных красными, белыми, жёлтыми и оранжевыми цветами: соединённые, под единым седлом и подпругой, скачущие в разные стороны половины коней, с возвышающейся над ними чашей».

Обоснование символики 
Аскизский район образован 30 марта 1924 года на территории упразднённых Аскизской и Усть-Есинской волостей. Аскиз — одно из старейших поселений в Хакасии. Его возникновение датируют летом 1771 года с момента постройки деревянной церкви в устье реки Аскиз.

В дальнейшем взамен сгоревшей деревянной церкви была построена каменная. После этого Аскиз стал административным центром Сагайского рода (Сагайской землицы). Местное население — в основном хакасы — занималось коневодством, овцеводством, разведением крупного рогатого скота. На флаге поселения скачущие кони символизируют основное занятие местного населения. Конь — символ устремлённости в будущее, здоровья, физической силы, скорости, трудолюбия и выносливости.

Кроме скотоводства, местное население занималось добычей золота. Золотая чаша — символ богатств Аскизской земли, в которой найдены многочисленные залежи золота, железа, мрамора (Изасское месторождение), угля, гипса (Хамхозское и Пистагское месторождения), марганца, меди, молибдена и других полезных ископаемых.

Горы, покрытые хвойными и лиственными деревьями (на флаге символически отражены зелёным цветом), леса, богатые орехом, грибами и ягодами, создают неповторимый, уникальный образ Аскизской земли.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением чаши